Corsiaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Corsiaceae ingår i ordningen liljeordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Corsiaceae 27 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Liljeordningen
Corsiaceae